Глиньский () — польская фамилия, местный разновидность фамилии Глинский.
 Глиньский, Пётр — польский социолог и политик.
 Глиньский, Роберт — польский кинорежиссёр.